

Селище міського типу:
 Виноградне — Автономна Республіка Крим, Ялтинська міська рада

Села:
 Виноградне — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Виноградне — Автономна Республіка Крим, Феодосійська міська рада
 Виноградне — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Виноградне — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Виноградне — Запорізька область, Токмацький район
 Виноградне — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Виноградне — Луганська область, Марківський район
 Виноградне — Миколаївська область, Березанський район
 Виноградне — Миколаївська область, Снігурівський район
 Виноградне — Одеська область, Березівський район
 Виноградне — Одеська область, Болградський район
 Виноградне — Тернопільська область, Заліщицький район

 Виноградне — колишнє село Новоазовського району Донецької області, тепер — місцевість міста Маріуполя

Селища:
 Виноградне — Донецька область, Харцизька міська рада
 Виноградне — Сумська область, Тростянецький район
 Виноградне — Херсонська область, Голопристанський район

Виноградне — ПМР, Григоріопольський район